Oti puede referirse a:

 Río Oti
 Prefectura de Oti
 Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica (OTI)